Есауловы (Ясауловы) — дворянский род.

Определением Правительствующего Сената (23 августа 1849), Михаил Егорович Есаулов признан в потомственном дворянском достоинстве, со внесением во вторую часть дворянской родословной книги, по личным заслугам своего деда — сотника Хоперского казачьего полка Василия Есаулова, вступившего в службу из казачьих детей персидского происхождения (1797), и внесённого во вторую часть дворянской родословной книги, с сыном Егором, постановлением Астраханского депутатского собрания (07 декабря 1816), утверждённого определением Правительствующего Сената (02 ноября 1848).

История рода 
Стрелецкий голова Есаулов Никифор воевода Гдова (1669-1672). Мария Есаулова комнатная девушка царицы Марфы Алексеевны (1687).

Описание герба 
В золотом щите стоящий червлёный леопардовый лев, обращённый вправо, с серебряными глазами и языком. Правая его лапа поднята. В лазуревой главе щита, золотая древняя царская корона, под ней накрест две золотые шашки остриями вверх.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: накрест шестопер и булава, за ними золотой бунчук с червлёным конским хвостом. Намёт на щите червлёный, подложенный золотом. Девиз: «ПРАВДОЮ И СЛУЖБОЮ» червлёными буквами на золотой ленте.

Литература 
 Герб рода Михаила Есаулова внесен в Часть 14 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 53

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены львы